Acton (Australian Capital Territory), een wijk van Canberra in het Australisch Hoofdstedelijk Territorium
Acton (Californië)
Acton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
Acton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
Acton (Londen)